La Coupe des champions est la plus importante compétition de club en Europe, de la saison 1987-1988 en volley-ball.

Participants

Compétition

Premier tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Phase finale

Tour préliminaire 

|}

Final Four

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions masculine de volley-ball
Volley-ball en 1987
Volley-ball en 1988
Volley-ball M1